Tiberi, emperador romà 14-37.
 Tiberi II, emperador romà d'Orient 578-582.
 Tiberi III Absimar, emperador romà d'Orient 698-705.
 Tiberi (filòsof), filòsof i sofista grec.
 Tiberi (veterinari), veterinari romà